Grunfeld ist der Name folgender Personen:

 Dan Grunfeld (* 1984), US-amerikanischer Basketballspieler
 Ernie Grunfeld (* 1955), US-amerikanischer Basketballspieler und Olympiasieger
 Isidor Grunfeld (1900–1975), deutsch-britischer Dayan und Autor
 Yehuda Grunfeld (1930–1960), israelischer Wirtschaftswissenschaftler